22. mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 8. – 16. 9. v Česku.

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do dvou šestičlenných skupin. První dvě družstva postoupila do play off, týmy na třetím a čtvrtém místě hrály o páté a osmé místo. Mistrem Evropy se stali volejbalisté Jugoslávie.

Kvalifikace

Výsledky a tabulky

Základní část

Skupina A

Skupina B

Play off

Semifinále

Finále

O 3. místo

O 5. - 8. místo

O 5. místo

O 7. místo

Přehled nejlepších hráčů 
 Nejužitečnější hráč:  Ivan Miljković
 Nejvíce bodující hráč:  Ivan Miljković
 Nejlepší útočník:  Martin Lébl
 Nejlepší blokař:  Dominique Daquin
 Nejlépe podávající hráč:  Vasa Mijić
 Nejlepší nahrávač:  Nikola Grbić
 Nejlepší přihrávač:  Hubert Henno
 Nejlepší Libero:  Mirko Corsano

Mistři Evropy 
1.  Jugoslávie

Trenér: Zoran Gajić

2.  Itálie

3.  Rusko

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  Oficiální stránky CEV

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů
Volejbal v roce 2001
Volejbal v Česku
Sportovní události v Česku
Sportovní události v Ostravě
Sport v Česku v roce 2001
Volejbal v Ostravě